Kungariket Kroatien () kan avse:

 Kungariket Kroatien (medeltiden) (925–1527), ett medeltida kungarike som täckte merparten av det som idag utgör Kroatien och Bosnien-Hercegovina.
 Kungariket Kroatien (Habsburg) (1527–1868), en habsburgsk och sedermera österrikisk provins.
 Kungariket Kroatien och Slavonien (1868–1918), en österrikisk-ungersk provins.
 Oberoende staten Kroatien (1941–1945), en marionettstat till Nazityskland som omfattade större delen av dagens Kroatien och Bosnien och Hercegovina.